Cartoonito puede hacer referencia a:
 Cartoonito, una marca preescolar de WarnerMedia que incluye varios canales de televisión y bloques de programación, de donde se desprende:
 Cartoonito (Reino Unido e Irlanda), canal un de televisión de pago británico, la primera señal lanzada en 2006.
 Cartoonito (España) (2011-2013), canal de televisión español.
 Cartoonito (Italia), canal de televisión italiano lanzado en 2011.
Cartoonito (Latinoamérica), canal de televisión latinoamericano lanzado en 2021.
 Cartoonito (Estados Unidos), bloque de programación de Cartoon Network en Estados Unidos.
Cartoonito (Europa Central y Oriental), canal de televisión de europa central y oriental lanzado en 2023.